Закаталы:
 Закаталы (, , ) — город и административный центр Закатальского района Азербайджана.
 Заката́лы — гора в Закатальском районе Азербайджана.